Comestible puede hacer referencia a:

Alimentos, tales como:
Alga comestible, especies de algas que son aptas para el consumo humano.
 Comestible de cannabis productos que incorporan el cannabis como ingrediente.
Insecto comestible, varios artrópodos que son aptos para el consumo humano.
Flor comestible, flores que generalmente han sido comidas por diferentes culturas.
Hierba comestible, hierbas usadas por el ser humano como alimento
Medusa comestible, especies de medusa que son aptas para el consumo humano.
Nido comestible, el nido del ave salangana, un manjar de la gastronomía china.
Raíz comestible, ciertas raíces que se usan como alimento.
Seta comestible, especies de hongos que son aptas para el consumo humano.

Jardín comestible, cultivo de jardines con rendimiento directamente útil para el ser humano.